Vasalunds IF is een Zweedse voetbalclub uit Solna. De club werd opgericht in 1934. De thuiswedstrijden worden in het Skytteholms IP gespeeld, dat plaats biedt aan 4.000 toeschouwers. De clubkleuren zijn rood-zwart.

Geschiedenis
In 2002 fuseerde de club met Essinge IK tot Vasalund/Essinge IF. In 2008 werd de huidige naam aangenomen.

Vasalund speelt in de geschiedenis meestal in de amateurreeksen, maar enkele keren ook in het profvoetbal. Daarbij was de Superettan het hoogst haalbare. Sinds de eeuwwisseling kwam het alleen in 2009 en 2021 op het tweede niveau uit. Beide optredens in de Superettan duurden slechts een jaar.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Externe link
 Officiële website

Vasalunds IF
Sport in Solna